Typton är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Costa 1843. Typton ingår i familjen Palaemonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Typton